Триалети () — посёлок городского типа (даба) в Цалкском муниципалитете края Квемо-Картли, Грузия. Посёлок расположен в 10 км от железнодорожной станции Цалка (на линии Марабда — Ахалкалаки).

История 
Немецкое евангелиское село Александерсгильф основано в 1860. Основатели — 38 семей из колонии Елисаветталь. Названо по имени наместника Кавказа А. И. Барятинского.

После революции переименовано в Розенберг, а после высылки немецкого населения с Кавказа, в 1941 году в Молотово.
Современное название с 1958 года.

Статус посёлка городского типа с 1944 года.

Археология 
Местность богата археологическими находками, относящимися к различным эпохам. В честь Триалети названа триалетская мезолитическая культура и триалетская культура ранней эпохи металлов.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Цалкского муниципалитетаМеста поселения российских немцев в Грузии